

Persone
 Brock Lindow – cantante statunitense

Geografia

Lindow (Mark) – città del Brandeburgo
 Groß Lindow – comune del Brandeburgo
 Lindow – frazione della città di Friedland (Brandeburgo)
 Lindow – frazione del comune di Niedergörsdorf (Brandeburgo)

Altro
 Uomo di Lindow – mummia di palude